Beato — indivíduo beatificado e categoria de leigos da Igreja Católica

Beato de Liébana (São Beato) — monge do século VIII

Beato Amadeu (D. João de Meneses) — franciscano português do século XV

Beato (Lisboa) — freguesia no concelho de Lisboa, Portugal

Felice Beato — fotógrafo italo-britânico

Affonso Beato — brasileiro, diretor de fotografia

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos